Curuchet ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Ovidio Curuchet (* 1963), argentinischer Radrennfahrer
 Juan Esteban Curuchet (* 1965), argentinischer Radrennfahrer
 Marcel Curuchet (1971 oder 1972–2012), uruguayischer Musiker